Die Liste von Komponisten für klassische Gitarre nennt namhafte Komponisten, die Werke für die klassische Gitarre komponiert oder arrangiert haben.

Struktur 
Die Liste weist Name, Geburtsjahr, Sterbejahr und Nationalität des Komponisten aus und ist nach diesen Spalten sortierbar. Die Spalte „Werke des Komponisten im IMSLP“ enthält – sofern die Werke gemeinfrei sind – Verweise auf Werke des Komponisten im International Music Score Library Project (IMSLP). Sofern keine Gitarrenkompositionen bzw. Arrangements oder Transkriptionen einer Komposition des jeweiligen Komponisten für Gitarre in IMSLP enthalten sind, ist dies mit einer entsprechenden Fußnoten gekennzeichnet.

Liste von Komponisten für klassische Gitarre

Siehe auch 

 Gitarre
 Klassische Gitarre
 Liste von Gitarristen
 Liste von Komponisten klassischer Musik

Weblinks 

 Classical Guitar Composers List bei muscated.com
 Berühmte Komponisten bei schott-music.com

Einzelnachweise 

Liste (Komponisten)
Person (Gitarre)